Софи́я Карми́на Ко́ппола (, род. , Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценаристка, актриса и кинопродюсер, снявшая семь полнометражных фильмов: «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Где-то», «Элитное общество», «Роковое искушение» и «Последняя капля».

Карьера 
Дочь Фрэнсиса Форда Копполы и Элеоноры Джесси Копполы (урождённой Нил). Родной брат — известный сценарист Роман Коппола. София — племянница Талии Шайр, двоюродная сестра Николаса Кейджа, Джейсона Шварцмана и Кристофера Копполы. Племянница Софии Джиа Коппола (дочь ее погибшего брата Джан-Карло) — тоже режиссер.

София Коппола ещё ребёнком стала сниматься в фильмах своего отца. Наиболее известная роль из этого периода — роль ребёнка в сцене крещения в «Крёстном отце».

«Анна» (1987) — первая роль Софии, не связанная с творчеством отца, однако самой известной актёрской работой Софии Копполы является роль Мэри Корлеоне в третьей части «Крёстного отца» (1990), где она сменила Вайнону Райдер, которая не могла играть по причине болезни. Эта жёстко раскритикованная роль эффектно завершила её актёрскую карьеру, исключением стало появление в независимом фильме «Записки Манки Зеттерлэнда» (1992) и небольшое участие в первом эпизоде саги «Звёздные войны» (1999).

Сегодня София Коппола более известна как кинорежиссёр. Она сняла 6 фильмов: «Превзойти звезду» (1996) «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Трудности перевода» (2003), «Мария-Антуанетта», «Где-то» (2010) и «Элитное общество» (2013). Самый удачный из них, «Трудности перевода», получил премию «Оскар» за оригинальный сценарий и три премии «Золотой глобус», в том числе в категории «Лучшая картина». Получив номинацию на «Оскар» в качестве лучшего режиссёра (за фильм «Трудности перевода» (2003), Коппола стала третьей женщиной-режиссёром (и первой женщиной-американкой), претендовавших на «Оскар» за режиссуру. Она проиграла Питеру Джексону.

Третий полнометражный фильм Софии Копполы, «Мария-Антуанетта», посвящён трагической судьбе французской королевы. Главную роль исполнила Кирстен Данст, а роль Людовика XVI сыграл кузен Софии Джейсон Шварцман.

В 2009 году разработала для бренда Louis Vuitton дизайн сумки, которая с тех пор носит ее имя. В 2014 году вошла в состав жюри 67-го Каннского кинофестиваля.

В 2017 году сняла ремейк фильма Дона Сигела . В российском прокате фильм получил название «Роковое искушение». Среди приглашённых звезд фильма — Колин Фаррелл, Кирстен Данст, Уна Лоуренс и Эль Фэннинг. В 2020 году вышел фильм Копполы «Последняя капля», в 2022 году началась работа над картиной «Присцилла».

Личная жизнь 
В 1999—2003 годах София была замужем за режиссёром Спайком Джонзом (род. 1969).

С 27 августа 2011 года она замужем за музыкантом Томасом Марсом. У супругов есть две дочери — Роми (род. 2006) и Козима (род. 2010).

Фильмография

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение

Музыкальные видео

Режиссёр рекламных роликов

Премии и награды 
 2001 — «Молодой Голливуд»
 2004 — Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий — «Трудности перевода»
 2004 — Премия «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий — «Трудности перевода»
 2005 — Премия «Сезар» за лучший иностранный фильм года — «Трудности перевода»
 2010 — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за лучший фильм года — «Где-то»
 2017 — Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру — «Роковое искушение»

Примечания 

Дети-актёры США
Режиссёры видеоклипов США
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Золотая малина»
Продюсеры — лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Выпускники Филдстонской школы
Выпускники Миллс-колледжа
Выпускники Калифорнийского института искусств
Женщины-режиссёры США
Сценаристки США
Семья Коппола
Киноактрисы США
Фрэнсис Форд Коппола